Sudionici Druge crnogorske nogometne lige za sezonu 2007./08. su:
Arsenal iz Tivta
Berane iz Berana
Bratstvo iz Golubovaca
Crvena Stijena iz Podgorice
Gusinje iz Gusinja
Ibar iz Rožaja
Jedinstvo iz Bijelog Polja
Jezero iz Plava
Otrant iz Ulcinja
Tekstilac iz Bijelog Polja
Zabjelo iz Podgorice
Čelik iz Nikšića

Natjecateljski sustav 

Igra se trokružni liga-sustav, svako sa svakim, po jedna utakmica na domaćem i na gostujućem terenu, a u trećem dijelu prvenstva, domaćin trećeg susreta izvlači se ždrijebom.

Ljestvica 

Prvak je FK "Jezero" iz Plava.

"Tekstilac" i "Gusinje" ispadaju u treću ligu.
"Čelik" i "Jedinstvo" razigravaju za ulazak u prvu ligu.

Za opstanak u 1. ligi, odnosno ulazak u 1. ligu razigravaju nikšićka "Sutjeska" i "Čelik" te "Bokelj Kotor" i "Jedinstvo" iz Bijelog Polja.

Nakon razigravanja, 2. mjesto za 1. ligu je izborilo "Jedinstvo". "Bokelj" se pridružuje "Čeliku" dogodine kao drugoligaš.

Vanjske poveznice 

Statistika

Tablica T-Com 2.CFL 2007./08.

2 2007-08
Crna Gora 2007./08.